Хельгессон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хельгессон, Виктория (род. 1988) — шведская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде; сестра Йоши.
 Хельгессон, Йоши (род. 1993) — шведская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде; сестра Виктории.
 Хельгессон, Матс (род. 1964) — шведский военный, командующий ВВС Швеции.
 Хельгессон, Терезе (род. 1983) — шведская гандболистка.
 Хельгессон, Томми (более известен как Сноуи Шоу; род. 1968) — шведский рок-музыкант.